Pooja Hegde (Mumbai, 13 oktober 1990) is een Indiaas model en filmactrice die in verschillende Telugu- en Hinditalige films speelt. Ze werd gekroond als de tweede runner-up tijdens de Miss Universe India 2010-competitie. Ze maakte haar acteerdebuut in de Tamiltalige superheldenfilm Mugamoodi in 2012.

Biografie 
Pooja Hegde is geboren en getogen in Mumbai (Maharashtra). Haar ouders Manjunath Hegde en Latha Hegde zijn ook geboren en getogen in Mumbai, alhoewel ze oorspronkelijk uit Mangalore (Karnataka) afstammen. Haar moedertaal is Tulu, en ze spreekt ook vloeiend Engels, Marathi en Hindi.

Filmografie

Externe links 
 
 Instagram
 Twitter

Indiaas filmacteur
Indiaas model